Берестовка:
 Берестовка — грубая хозяйственная ткань, сплетённую из мочала, при рогожном промысле.

Топоним

Белоруссия 
 Берестовка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Берестовка — село в Новосергиевском районе Оренбургской области.

Украина 
 Берестовка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Берестовка — село в Барановском районе Житомирской области.
 Берестовка — село в Владимирецком районе Ровненской области.
 Берестовка — село в Липоводолинском районе Сумской области.